Сезон ФК «Вільярреал» 2014—2015 - 91-й за ліком сезон футбольного клубу Вільярреал і його 15-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Під час сезону клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей та Лізі Європи УЄФА.

Склад команди 
Станом на 2014 рік.

Склад і статистика 

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі 
Час початку вказано за CET.

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга Європи УЄФА

Плей-оф

Груповий турнір

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Примітки 

Сезони ФК «Вільярреал»
Villarreal CF